Der Hongqi H9 ist eine Oberklasse-Limousine der zum chinesischen Automobilhersteller China FAW Group gehörenden Marke Hongqi.

Geschichte 
Vorgestellt wurde der H9 im April 2020. Seit August 2020 wird er auf dem chinesischen Markt verkauft. Technisch soll die Limousine auf der Langversion des bis 2018 von FAW-Volkswagen gebauten Audi A6 C7 basieren. Im Mai 2022 folgte die Langversion H9+.

Technische Daten 
Angetrieben wird H9 entweder von einem Zweiliter-Ottomotor mit 185 kW (252 PS) oder einem Dreiliter-Ottomotor mit 208 kW (283 PS). Beide Varianten haben einen Turbolader, Hinterradantrieb und ein 7-Stufen-Doppelkupplungsgetriebe. Für die Langversion steht nur die stärkere Motorisierung zur Verfügung.

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Website des Hongqi H9 (chinesisch)
 Offizielle Website des Hongqi H9+ (chinesisch)

Fahrzeug der Oberklasse
Limousine